Буркут — село Верховинського району Івано-Франківської області.
 Буркут — місцева назва на закарпатському та гуцульському діалекті джерела вуглекислих мінеральних вод у Закарпатті (Свалявський р-н, Свалявська група курортів; цілющі властивості були відомі місцевому населенню ще в XV—XVI століттях) та на Сході Лісистих (Українських) Карпат (с. Буркут). Назва походить від слова «буркутування» — вирування води цих джерел. Буркути різняться між собою за складом. Одні з них подібні до кисловодських Нарзанів (найчастіше), інші — до вод Боржомі, Арзні, Єсентуки. В медицині (курортології) води карпатських Буркутів відомі під назвами «Свалява», «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Плосківська», "Лужанська, «Буркут» та іншими.

 Буркут Іван Сидорович (1920—1943) — Герой Радянського Союзу, в роки радянсько-німецької війни командир відділення 42-го окремого саперного батальйону, сержант.
 Буркут Ігор Григорович ( 1947) — науковець, педагог, журналіст, політолог, громадський діяч.